Název Studený potok má více vodních toků:

 Studený potok (přítok Bělé) – levostranný přítok Bělé v okrese Jeseník
 Studený potok (přítok Bystřice) – levostranný přítok Bystřice v okrese Olomouc
 Studený potok (přítok Hážovického potoku) – levostranný přítok Hážovického potoku v okrese Vsetín
 Studený potok (přítok Hrádeckého potoka) – levostranný přítok Hrádeckého potoka v okrese Klatovy
 Studený potok (přítok Chřibské Kamenice) – levostranný přítok Chřibské Kamenice v okrese Děčín
 Studený potok (přítok Kamenistého potoka) – pravostranný přítok Kamenistého potoka na Slovensku v okrese Brezno
 Studený potok (přítok Kamenitého potoka) – levostranný přítok Kamenitého potoka v okrese Šumperk
 Studený potok (přítok Labe) – pravostranný přítok Labe v okrese Děčín
 Studený potok (přítok Oravy) – levostranný přítok Oravy v okrese Tvrdošín
 Studený potok (přítok Popradu) – levostranný přítok Popradu v okresech Poprad a Kežmarok
 Studený potok (přítok Roklanského potoka) – pravostranný přítok Roklanského potoka v okrese Klatovy
 Studený potok (přítok Svitavy) – pravostranný přítok Svitavy v okrese Svitavy
 Studený potok (přítok Svratky) – pravostranný přítok řeky Svratka v okrese Žďár nad Sázavou.
 Studený potok (přítok Vydřího potoka) – pravostranný přítok Vydřího potoka v okrese Prachatice